Vetsera ist der Familienname folgender Personen:

 Albin von Vetsera (1825–1887), Diplomat im Dienst des österreichischen Kaiserhauses und Österreich-Ungarns 
 Helene Vetsera (1847–1925), griechisch-österreichische Adlige
 Mary Vetsera (1871–1889), österreichische Adlige, starb zusammen mit Kronprinz Rudolf

Siehe auch:
 Večeřa